Город Бога:

 Город Бога — фильм бразильских режиссёров Фернанду Мейреллиша и Кати Люнд.
 Город Бога 2 — фильм 2007 года режиссёра Паулу Морелли.